Игорь Кривошеин:
 Кривошеин, Игорь Александрович (1897—1987) — русский инженер, участник Движения сопротивления во Франции.
 Кривошеин, Игорь Николаевич (1923—1987) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.